Янискоски:
 Янискоски (село) — село в Мурманской области.
 Янискоски (порог) — порог на реке Паз в Мурманской области.
 Янискоски ГЭС — ГЭС в Мурманской области.